

Wiskunde
 Complex geconjugeerde, wiskundige bewerking
 Conjugatie (groepentheorie), een begrip uit de groepentheorie
 Conjugatie (galoistheorie), een begrip uit de abstracte algebra

Scheikunde
 Dubbele binding, een chemische binding tussen twee atomen
 Geconjugeerd systeem, een systeem van atomen met afwisselend enkele en dubbele bindingen
 Conjugatie (biochemie), het omzetten van stoffen in een wateroplosbare vorm

Biologie
 Conjugatie (genetica), de overdracht van DNA van de ene cel op een andere cel
 Bij pantoffeldiertjes: een vorm van voortplanting

Taalkunde
 Vervoeging of conjugatie, het vervoegen van werkwoorden